Selles ist der Name

 mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Selles (Eure) im Département Eure
 Selles (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
 Selles (Marne) im Département Marne
 Selles (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Selles-Saint-Denis im Département Loir-et-Cher
 Selles-sur-Cher im Département Loir-et-Cher
 Selles-sur-Nahon im Département Indre

 eines Wahlkreises in Frankreich:
 Kanton Selles-sur-Cher im Département Loir-et-Cher

 einer Gemeinde in Epirus, Griechenland

Siehe auch:
 Selle
 Sell
 Celles
 Cell
 La Selle
 La Celle